Име Марјан потиче од арамејског имена Маран, чије је значење "Господ". Настало је у 7. веку код Словена који су насељавали просторе данашње Македоније, Бугарске и Србије. Временом је проширено и прихваћено код осталих словена. Име Марјан се данас најчешће може наћи у Македонији и Словенији. Ово име је исто тако холандска и иранска верзија женског имена Маријана.
 Марјан, брдо, полуострво и парк шума смештен на западном делу Сплитског полуострва

Женско име
 Марјан (певачица), иранска глумица
 Марјан Акерманс-Томас (рођена 1942), холандска атлетичарка
 Марјан Борсјес (рођена 1957), холандски фотограф

Мушко име
 Марјан Сријенц, југословенски и словеначки глумац
 Марјан Краљ, југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац
 Марјан Хластец, југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац
 Марјан Марковић, српски фудбалер и бивши репрезентативац Србије
 Марјан Видмар, југословенски биатлонац
 Божо Билић Марјан, учесник Шпанског грађанског рата и Народноослободилачке борбе
 Марјан Бургар, југословенски биатлонац
 Марјан Лангјевич, један од вођа Јануарског устанка у Пољској (1863—4)